Перис има више значења:
 Перис (Илиноис)
 Перис (Калифорнија)